HDD steht für:
 Hard Disk Drive (Permanent-/Massenspeicher), siehe Festplattenlaufwerk
 Head-down-Display
 High Density (Diskette), eine von mehreren möglichen Aufzeichnungsdichten auf Disketten
 Firmenkürzel der Heidelberger Druckmaschinen an der Börse
 Horizontal Direction Drilling, ein Horizontalspülbohrverfahren
 HDD Olimpija Ljubljana, slowenischer Eishockeyklub
 Hyderabad Airport (Pakistan) (IATA-Code), Flughafen von Hyderabad (Pakistan), Provinz Sindh, Pakistan

hdd steht für:
 /dev/hdd, Namenskonvention innerhalb der Gerätedatei für die Slave-Device am zweiten ATA-Channel

Siehe auch:
 Haus der Demokratie

HDD